Denké-Denké est un film documentaire nigérien réalisé en 2006.

Synopsis 
Yacouba Moumouni, dit Denké-Denké, est un célèbre flûtiste nigérien, auteur-compositeur et chanteur du groupe Mamar Kassey. Comment cet enfant qui a fui son village à l’âge de 10 ans, a t-il réussi à braver tous les obstacles de la vie dans un des pays les plus pauvres du monde pour s’imposer comme l’une des plus belles voix d’Afrique ?

Fiche technique 
 Réalisation : Amadou Sadou
 Production : Adam’s Productions
 Scénario : Amadou Sadou
 Image : Seydou Ousmane
 Son : Lardia Tchiombiano
 Montage : Ali Issaka

Références 
 

Film nigérien sorti en 2006
Film documentaire nigérien
Moyen métrage nigérien
Moyen métrage documentaire
Film se déroulant au Niger
Film documentaire sur un musicien